«Да или нет» может означать:

Кино и ТВ 
  — американский фильм 1920 года.
  — таиландский фильм 2010 года.
  — эпизод (2012) телесериала «Хор».

См. также 
 Да
 Нет
 
 Да — значит да
 Нет — значит нет
 Да-да-нет-да
 
  — музыкальный альбом (1988) группы .